Il doppio del torneo di tennis Gaz de France Budapest Grand Prix 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Ágnes Szávay e Vladimíra Uhlířová che hanno battuto in finale M Müller e G Navrátilová 7-5,6-2.

Teste di serie

 Marija Kirilenko Elena Lichovceva (semifinali)
 Eléni Daniilídou Jasmin Wöhr (semifinali)

 Lucie Hradecká Renata Voráčová (primo turno)
 Ágnes Szávay Vladimíra Uhlířová (campionesse)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Gaz de France Budapest Grand Prix 2007